Stefan Sienicki (1897–1970) – polski architekt, projektant wnętrz, profesor Politechniki Warszawskiej
 Stefan Sienicki (1926–2021) – polski architekt, działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, uczestnik powstania warszawskiego

Przypisy